Osoby o tym nazwisku:
 Dražen Bolić – serbski piłkarz
 Elvir Bolić – jugosłowiański i bośniacki piłkarz